Wyld est un patronyme porté notamment par :
 Evie Wyld (1980-), romancière anglo-australienne ;
 Harry Wyld (1900-1976), cycliste ;
 Laura Wyld, baronne Wyld (1978-), spécialiste britannique des communications et pair à vie. 
 Lew Wyld (1905-1974), cycliste ;
 Percy Wyld (1907-1972), cycliste ;
 William Wyld (1806-1889), peintre anglais.